Тростянецький Арон Абрамович (* 17 липня 1914, Златопіль,— 9 листопада 1986) — український літературознавець. 
 Тростянецький район